Кривополянский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Кривополянский сельсовет — в Чаплыгинском районе Липецкой области.
 Кривополянский сельсовет — в Бондарском районе Тамбовской области.